Nel corso della sua carriera ha lavorato su: Anastasia, Giuseppe - Il re dei sogni, Osmosis Jones, Otto notti di follie, Le follie di Kronk, Curioso come George, La principessa e il ranocchio, Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri, Un tritone per amico, Roswell Conspiracies, Maggie e l'incredibile Birba, Sorriso d'argento, Iggy Piggy Ranger e Evviva Sandrino.

Collegamenti esterni